est la formule brute de plusieurs isomères.

 isoliquiritigénine, numéro CAS 
 pinocembrine, numéro CAS , racémique
 (R)-(–)-pinocembrine, numéro CAS 
 (S)-(+)-pinocembrine, numéro CAS 
 hydrangénol, numéro CAS